Herschbach est un terme pouvant désigner:

Patronyme 
 Dudley R. Herschbach, chimiste américain

Toponyme

Herschbach désigne deux municipalités de l'arrondissement de Westerwald en Rhénanie-Palatinat
 Herschbach, localié de la Verbandsgemeinde de Selters
 Herschbach (Oberwesterwald), localié de la Verbandsgemeinde de Wallmerod

Homonymie de toponyme